Kazemi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahad Kazemi (* 1975), iranischer Radrennfahrer
 Bagher Kazemi (1892–1976), persischer Diplomat und Politiker
 Kazem Kazemi (* 1968), afghanischer Dichter und Schriftsteller
 Marion Kazemi (* 1948), deutsche Archivarin und Wissenschaftshistorikerin
 Reza Kazemi, Politik- und Wahlkampfberater
 Reza Shah-Kazemi (* 1960), britischer Islamwissenschaftler
 Sayed Mustafa Kazemi (1959–2007), afghanischer Politiker
 Zahra Kazemi (1949–2003), kanadische Journalistin iranischer Herkunft